|-
| (117101) 2004 OC1||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117102) 2004 OF3||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117103) 2004 OT3||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117104) 2004 OB4||||17 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117105) 2004 OF5||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117106) 2004 OT6||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117107) 2004 OL10||||21 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117108) 2004 PU1||||6 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117109) 2004 PA4||||3 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117110) 2004 PE5||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117111) 2004 PR5||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117112) 2004 PH9||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117113) 2004 PG11||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117114) 2004 PU12||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117115) 2004 PV12||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117116) 2004 PV14||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117117) 2004 PJ16||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117118) 2004 PZ18||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117119) 2004 PE21||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117120) 2004 PF21||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117121) 2004 PY24||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117122) 2004 PZ34||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117123) 2004 PZ35||||8 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117124) 2004 PA38||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117125) 2004 PF38||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117126) 2004 PN39||||9 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117127) 2004 PQ40||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117128) 2004 PL47||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117129) 2004 PL51||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117130) 2004 PV58||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117131) 2004 PW60||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117132) 2004 PF61||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117133) 2004 PT64||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117134) 2004 PY69||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117135) 2004 PQ78||||9 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117136) 2004 PO80||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117137) 2004 PF81||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117138) 2004 PS85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117139) 2004 PV85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117140) 2004 PX88||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117141) 2004 PA89||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117142) 2004 PK89||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117143) 2004 PE90||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117144) 2004 PF90||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117145) 2004 PA91||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117146) 2004 PB91||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117147) 2004 PZ97||||14 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117148) 2004 PJ99||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117149) 2004 PW103||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117150) 2004 PC104||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117151) 2004 PL105||||12 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117152) 2004 QO1||||16 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117153) 2004 QC4||||19 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117154) 2004 QG4||||19 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117155) 2004 QT5||||17 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117156 Альтшвендт (Altschwendt)||||23 серпня 2004||Альшвендт||В. Ріс
|-
| (117157) 2004 QR9||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117158) 2004 QB11||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117159) 2004 QE12||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117160) 2004 QR17||||19 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117161) 2004 QT17||||19 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117162) 2004 QU19||||21 серпня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (117163) 2004 QA20||||22 серпня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (117164) 2004 RB3||||6 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117165) 2004 RZ4||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117166) 2004 RU6||||5 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117167) 2004 RL12||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117168) 2004 RX15||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117169) 2004 RZ33||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117170) 2004 RK36||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117171) 2004 RD48||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117172) 2004 RR50||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117173) 2004 RK51||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117174) 2004 RC59||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117175) 2004 RF59||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117176) 2004 RN59||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117177) 2004 RR61||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117178) 2004 RC65||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117179) 2004 RH77||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117180) 2004 RH78||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117181) 2004 RP78||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117182) 2004 RV78||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117183) 2004 RY78||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117184) 2004 RG79||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117185) 2004 RS90||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117186) 2004 RS94||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117187) 2004 RH99||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117188) 2004 RN136||||7 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117189) 2004 RB137||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117190) 2004 RQ138||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117191) 2004 RY139||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117192) 2004 RE140||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117193) 2004 RY151||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117194) 2004 RJ153||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117195) 2004 RL154||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117196) 2004 RW165||||11 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117197) 2004 RR171||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117198) 2004 RL173||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117199) 2004 RM173||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117200) 2004 RF176||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117100